Legitimationskarte steht im jeweiligen nationalen Kontext für

 Legitimationskarte (Deutschland)
 Legitimationskarte (Österreich)
 Studierendenausweis (Schweiz)